

Patronyme 
 Victoria Carmen Sonne (1994-), actrice danoise.

Hydronyme 
 La Sonne est une rivière française du département de l'Indre dans la région Centre-Val de Loire, et un affluent de l'Abloux, donc un sous-affluent de la Loire par l'Anglin, la Gartempe la Creuse et la Vienne.

Chanson   
 Sonne est le titre d'une chanson du groupe Rammstein. Elle apparait sur les albums Mutter et  Völkerball. Le mot  signifie « soleil » en allemand.